Гасті́н, Ґастін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на захід від Парижа, 90 км на північ від Нанта, 29 км на південний захід від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 71 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 176,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Гастін на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Гастін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн